Featuring (muziekindustrie), met muzikale medewerking van
 Featuring (filmindustrie)
 Featuring (boekindustrie)